Les Championnats d'Europe de tennis de table 2010 se déroulent du 11 au  à Ostrava en République tchèque.

Tableau par équipes 
Dans la compétition par équipes, l'équipe de France (composée de Adrien Mattenet, Emmanuel Lebesson et Christophe Legoût) a battu l'équipe de Croatie 3-2 après avoir battu la Roumanie en poules, et se retrouve en demi-finale contre l'équipe d'Allemagne qui a battu la Suède 4/1 (3/0 au score acquis); l'autre demi-finale oppose la Biélorussie à la République tchèque. L'équipe d'Allemagne (Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, blessé en 1/2 remplacé par Patrick Baum et Christian Süss) s'impose en finale contre la Biélorussie emmenée par Vladimir Samsonov. Chez les dames l'équipe des Pays-Bas s'impose 3-1 contre l'équipe de Roumanie.

Tableau simple messieurs 
Trois Allemands se retrouvent en demi-finale, et Timo Boll s'impose logiquement devant son compatriote Patrick Baum.

Simple dames 
La Biélorusse Viktoria Pavlovich remporte le titre aux dépens de l'Autrichienne d'origine asiatique Liu Jia sur le score de 4-3.

Doubles 
Chez les hommes les favoris Timo Boll et Christian Süss remportent le titre, et chez les dames le titre revient à la Lituanienne Rūta Paškauskienė associée à la Russe Oksana Fadeeva.

Notes et références

Voir aussi 
 Championnats d'Europe de tennis de table

2010
Tennis de table
Tennis de table 2010
Tennis de table Europe 2010
Europe 2010
Europe
Sport en Tchéquie en 2010
Sport en septembre 2010